Фра́нк Опо́ку Ачимпо́нг (; родился , Аккра, Гана) — ганский футболист, вингер китайского клуба «Шэньчжэнь». Выступал за сборную Ганы.

Карьера 
Первым профессиональным клубом футболиста стал ганский «Кинг Файсал Бэйбс». В 2010 году Ачимпонг мог оказаться в итальянском «Палермо», но сделка сорвалась. Новым клубом Франка стал ганский «Берекум Челси», а вот следующий сезон футболист начал в чемпионате Таиланда — он подписал контракт с командой «Бурирам Юнайтед» сроком до 31 декабря 2013 года. В ноябре 2012 года Ачимпонг был на просмотре в шотландском «Селтике», но не смог произвести впечатление на тренеров команды. В январе 2013 ганец перешёл в бельгийский «Андерлехт» на правах аренды. В Брюсселе футболист должен был провести весь 2013 год, однако летом его трансфер был выкуплен за 1 миллион евро.

15 августа 2012 года Франк дебютировал в сборной Ганы в матче против Китая. Он вышел в основном составе сборной и был заменён на 60-й минуте. Та встреча закончилась со счётом 1:1. Свой первый мяч за сборную забил 10 сентября 2013 в товарищеской игре против Японии (1:3).

В 2013 году сыграл на молодёжном чемпионате мира 2013 в Турции. Фрэнк провел на турнире 7 игр, забив по голу в ворота США и Ирака. Вместе с командой он стал бронзовым призёром чемпионата мира.

28 июля 2013 дебютировал в чемпионате Бельгии. 11 августа Ачимпонг забил свой первый мяч в Лиге Жюпилер, отличившись в игре против «Гента».

16 февраля 2017 года в матче 1/16 финала Лиги Европы оформил дубль в ворота российского «Зенита», принеся команде победу.

Достижения 
  «Бурирам Юнайтед»
 Победитель Премьер-Лиги Таиланда: 2011.
 Обладатель Кубка Таиланда: 2011, 2012.
 Обладатель Кубка таиландской лиги: 2011, 2012

  «Андерлехт»
 Чемпион Бельгии: 2014, 2017
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2013, 2014

  Сборная Ганы
 Бронзовый медалист молодёжного чемпионата мира: 2013
 Серебряный медалист Кубка Африканских наций: 2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Кинг Фейсал Бэйбс»
Игроки ФК «Берекум Челси»
Игроки ФК «Бурирам Юнайтед»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер»
Игроки ФК «Шэньчжэнь»